Il nome Umberto è appartenuto ad alcuni membri di Casa Savoia.

Tra i Conti di Savoia:

 Umberto I Biancamano (980-1047), considerato il capostipite della dinastia dei Savoia.
 Umberto II di Savoia (conte) (1065-1103), detto il Rinforzato.
 Umberto III di Savoia (1136-1189), detto il Beato.

Tra i Re d'Italia:

 Umberto I di Savoia (1844-1900), re d'Italia dal 1878 al 1900.
 Umberto II di Savoia (1904-1983), Luogotenente Generale del Regno d'Italia (1944-1946) e Re d'Italia dal 9 maggio 1946 al 13 giugno dello stesso anno, detto "Re di maggio".

Si ricorda inoltre:
 Umberto di Savoia-Aosta, conte di Salemi (1889-1918), figlio di Amedeo I di Spagna.
 Umberto di Savoia-Aosta, primo figlio di Aimone di Savoia-Aosta.